Усть-Тунтор — деревня в Бардымском районе Пермского края. Входит в состав Елпачихинского сельского поселения. Расположена близ впадения реки Тунтор в Тулву. Находится примерно в 15 км к северу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 277 человек, в том числе 115 мужчин и 162 женщины.

В 2005 году численность населения составляла 336 человек.

В 1926 году в селе проживало 816 башкир.

Люди, связанные с селом 
 Батыркай Иткинин — участник Крестьянской войны 1773—1775 гг., «пугачёвский полковник».

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района